Fuerzas Armadas Revolucionarias (Cuba), o exército cubano
 Força de Ação Rápida Estratégica, uma força militar brasileira também conhecida por FAR
 Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)
 Fuerzas Armadas Revolucionarias (México)
 Fuerzas Armadas Revolucionarias (Argentina)
 Fuerzas Armadas Rebeldes da Guatemala

Desambiguações de siglas